Уотерспун — фамилия. Известные носители:
 Уотерспун, Джереми (род. 1976) — канадский конькобежец.
 Уотерспун, Дэвид (1849—1906) — шотландский футболист.
 Уотерспун, Дэвид (род. 1990) — шотландский и канадский футболист.